Аксу́м:

 Аксум — город на севере Эфиопии.
 Аксум — аэропорт в городе Аксуме в Эфиопии
 Аксум — древнее государство в северо-восточной Африке.